Путе́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Путейская улица — улица в Апатитах.
 Путейская улица — улица в Вельске.
 Путейская улица — улица в Вологде.
 Путейская улица — улица в Выборге.
 Путейская улица — улица в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.
Путейская улица — улица в посёлке Займище Кировского района Казани.
 В Курске:
 Путейская улица.
 1-я Путейская улица.
 2-я Путейская улица.
 Путейская улица — улица в Москве.
 Путейская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Путейская улица — улица в Самаре.
 Путейская улица — улица в Томске. 
 Путейская улица — улица в Туле.

Крым 
 Путейская улица — улица в Керчи.